Літня Універсіада 2017 — всесвітні міжнародні студентсько-молодіжні спортивні змагання, які пройшли з 19 по 30 серпня у тайванському місті Тайбей. Рішення про проведення Універсіади було прийнято 29 листопада 2011 року в Брюсселі на черговому конгресі FISU.

Квитки на літню Універсіаду-2017 повинні були надійти до продажу 13 червня, але через проблеми з продавцями продажі були відкладені до 5 липня.

Станом на 16 липня 2017 року всі 12 тисяч квитків на церемонію відкриття літньої Універсіади 2017 були розпродані.

Уряди інших країн допомагають Тайваню здійснювати контртерористичні заходи для захисту своїх спортсменів, суддів та представників ЗМІ, які прибувають для участі в Універсіаді.

Претенденти 
 Тайбей,  ( Китайський Тайбей) — раніше Універсіади не проводилися;
 Бразиліа,  — в 1963 році літня Універсіада проходила в бразильському місті Порту-Алегрі;
 Ізмір,  — раніше Туреччина приймала літню Універсіаду 2005 року в Ізмірі та зимову Універсіаду 2011 в Ерзурумі.

Види спорту

Календар та медалі змагань 
Розклад змагань виглядає таким чином:

Медалі

Див. також 
 Україна на літній Універсіаді 2017

Примітки

Посилання 

Літні універсіади
Тайбей
Міжнародні спортивні змагання в Китайській республіці
Спортивні змагання в Тайбеї
Серпень 2017
2017 у Китайській республіці
Спортивні події 2017
2017 на Тайвані